BiH:
 Opačica, pritoka Plovuče (Livanjsko polje)
 Opačica, ponornica u Dabarskom polju